Dahlia De La Cerda (Aguascalientes, 1985) es una filósofa, escritora y activista mexicana conocida principalmente por su libro Perras de Reserva (2019) y su trabajo en la organización feminista Morras Help Morras.

Biografía 
Estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su carrera literaria empezó en 2009 al ganar en el certamen literario "Letras de la Memoria" en su natal Aguascalientes. Seis años después, en 2015, se convirtió en becaria del  Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) con el proyecto "Nuestras Muertas Tienen Nombre" un libro en formato electrónico de distribución libre integrado por diez textos narrativos que aborden el tema de los feminicidios en México y que después se convirtió en su cuentario Perras de Reserva. Y un año después se convirtió en becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) con un proyecto de narrativa e investigación sobre las mujeres en prisión y la delincuencia femenina desde la perspectiva del feminismo interseccional, no obstante su tutor la hizo cambiar de dirección y seguir la línea de escribir sobre "mujeres abyectas que se salen del canon de la buena mujer". En 2018 volvió a ganar esta misma beca y esta vez su proyecto fue de narrativa sobre la situación de las mujeres que habitan en las periferias, no solo de las ciudades, sino de la feminidad: mujeres enfermas, criminales, transexuales y racializadas y publicó el cuento "Perejil y Coca cola" en la antología del FONCA de ese año.

En 2019 ganó el Premio Nacional de Cuento Joven y el segundo lugar en el Premio Raquel Berman a la Resiliencia. También este año Tierra Adentro publicó su colección de cuentos Perras de Reserva  y dos años más tarde, en 2021, fue invitada a participar en la obra coordinada por Gabriela Jáuregui: Tsunami 2  la cual recoge los textos de 12 autoras.

En el 2022 la editorial Sexto Piso publicó Perras de Reserva, reedición que incluye 13 cuentos, desde el 2022 publica la columna Desde los zulos en sitio web de Sexto Piso.

Premios y reconocimientos 

 2009 ganadora del certamen literario Letras de la Memoria, del Centro Cultural Los Arquitos.
 2015 becaria del PECDA.
 2016 y 2018 becaria del Programa Jóvenes Creadores del FONCA.
 2019 Premio de Cuento Joven Comala

Referencias 

Nacidos en Aguascalientes (ciudad)
Activistas feministas
Escritoras de México del siglo XXI